ТОТ — многозначная аббревиатура:
 ТОТ — Московский театр Олега Табакова.
 ТОТ — теоретические основы теплотехники (кафедра).
 ТОТ — торгсиновский талон.
 ТОТ — точка обмена трафиком.
 ТОТ — транспортное обслуживание территории.

См. также 
 ТОТЭ — твёрдо-оксидные топливные элементы.
 Тот
 
  — аббревиатура латиницей